Lončari est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
Lončari, un village situé dans la municipalité de Busovača, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Lončari, un village situé dans la municipalité de Donji Žabar et dans la République serbe de Bosnie ;
Lončari, un village situé dans la municipalité de Gacko et dans la République serbe de Bosnie ;
Lončari, un village situé dans la municipalité de Tešanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Lončari, un village situé dans la municipalité de Teslić et dans la République serbe de Bosnie ;
Lončari, un village situé dans la municipalité d'Usora, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.